Tratado de Madrid (ou de Madri) pode se referir a:

 Tratado de Madrid (1526) - através do qual a França renuncia às suas pretensões na península Itálica, e entrega a Borgonha e a Flandres à Espanha, conseguindo a libertação do seu monarca, Francisco I de França, detido na capital espanhola
 Tratado de Madrid (1621) - que reconhece a liberdade religiosa em Valtellina, na Lombardia
 Tratado de Madrid (1670) - pelo qual a Espanha reconhece a posse da Jamaica à Grã-Bretanha
 Tratado de Madrid (1750) - que estabeleceu as fronteiras entre as colónias portuguesas e espanholas na América do Sul
 Tratado de Madrid (1795) - também chamado Tratado de Pinckney's ou Tratado de San Lorenzo - estabeleceu fronteiras entre os Estados Unidos e a Espanha
 Tratado de Madrid (1801) - complementava as exigências do Tratado de Badajoz (1801)
 Tratado de Madrid (1891) - deu à França protecção legal ao uso do termo champagne

Madrid